Анне́тт О’Тул (; род. 1 апреля 1952) — американская актриса, танцовщица, а также автор песен, номинантка на премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус». Наиболее известна благодаря роли Марты Кент в телесериале «Тайны Смолвиля».

Ранние годы 
Аннетт О’Тул родилась в Хьюстоне, штат Техас, в семье Дороти Джеральдин и Уильяма Уэста Тул-младшего. В возрасте трёх лет мать учила Аннет танцам. Актерским мастерством она начала заниматься после того, как ее семья переехала в Лос-Анджелес, когда ей было 13 лет.

Карьера 
Её первое появление на телевидении было в 1967 году на «Шоу Дэнни Кея», далее последовали эпизодические роли в таких шоу как «Семья Фишер», «Три моих сына», «Виргинцы», «Дымок из ствола», и «Семья Партридж». Всемирную известность актриса получила, сыграв роль Марты Кент, матери Кларка Кента в телесериале «Тайны Смолвиля». До этого Аннет О’Тул сыграла главную роль возлюбленной девушки Кларка Кента, Лану Ленг, в фильме «Супермен 3» (1983).

Личная жизнь 
С 1999 года О’Тул замужем за актёром Майклом Маккином. В 2003 году пара получила номинацию на «Оскар» в категории «лучшая песня» за песню-дуэт «Поцелуй в конце радуги», написанную для фильма «Могучий ветер». О’Тул и Маккин вместе появлялись в эпизодах в сериале «Закон и порядок» в роли состоятельной пары, обвиняемой в убийстве. Также пара приняла участие в шоу «Парень познаёт мир» в роли родителей Топанга Лоуренса. У Аннетт есть две дочери от первого брака с Биллом Гайстлингером — Нелл и Анна Гайстлингер.

Фильмография

Примечания

Ссылки